De sprint vrije stijl voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 8 februari 2022 in het National Cross-Country Centre in Zhangjiakou. De wedstrijd vond plaats in de vrije stijl in tegenstelling tot 2018 toen er in de klassieke stijl gelopen werd. Regerend olympisch kampioen was de Noor Johannes Høsflot Klæbo. Hij prolongeerde zijn titel.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Kwartfinales 
Kwartfinale 1

Kwartfinale 2

Kwartfinale 3

Kwartfinale 4

Kwartfinale 5

Halve finales 
Halve finale 1

Halve finale 2

Finale

Bronvermelding 
  Kwalificatie
  Finales

Mannen sprint